Заболотово — название населённых пунктов.

Россия 
 Заболотово — село в Большесосновском районе Пермского края.

Украина 
 Заболотово — село в Кролевецком районе Сумской области.